Cagiano ist der Familienname folgender Personen:

 Ronaldo Cagiano (* 1961), brasilianischer Jurist, Schriftsteller und Kritiker 

Siehe auch:
 Cagiano de Azevedo
 Caggiano